Guthabenkonto steht für:

 Accontierungsverrechnungen, siehe Guthaben
 ein Girokonto auf Guthabenbasis, siehe Jedermann-Konto
 andere Konten auf Guthabenbasis, etwa ein Sparkonto